Stramnica ist der Name von zwei Orten in Polen:
 Stramnica (Kaźmierz), Ort in der Gmina Kaźmierz in der Woiwodschaft Großpolen
 Stramnica (Kołobrzeg), deutsch Alt Tramm, Ort in der Gmina Kołobrzeg in der Woiwodschaft Westpommern